11. etape af Tour de France 2018 gik fra Albertville til La Rosière 18. juli 2018.

Geraint Thomas vandt etapen og overtog samtidig den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

11